Montegrosso può riferirsi a diversi toponimi:
 Montegrosso – frazione di Andria in provincia di Barletta
 Montegrosso – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
 Montegrosso d'Asti – comune della provincia di Asti
 Montegrosso Pian Latte – comune della provincia di Imperia
 Monte Grosso – massiccio montuoso della Corsica
 Monte Grosso – montagna delle Alpi Liguri, tra Val Tanaro e Val Casotto
 Monte Grosso – montagna delle Alpi Liguri, in Valle Ellero
 Monte Grosso – rilievo dell'Isola d'Elba